Uarini kan syfta på:

Brasilien 

 Uarini (kommun), Amazonas, 
 Uarini (ort), Amazonas,